Le qualificazioni del singolare femminile dell'Australian Open 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale. Come per il torneo maggiore, anche nel torneo di qualificazione il tie-break del set decisivo si gioca ai dieci punti anziché ai sette.

Teste di serie 

  Anna Kalinskaja (primo turno)
  Martina Trevisan (qualificata)
  Zhu Lin (primo turno)
  Nina Stojanović (secondo turno)
  Viktorija Tomova (qualificata)
  Lesja Curenko (qualificata)
  Chloé Paquet (primo turno)
  Kamilla Rachimova (ultimo turno)
  Sara Errani (primo turno)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Harriet Dart (qualificata)
  Dalma Gálfi (secondo turno)
  Zheng Qinwen (qualificata)
  Aleksandra Krunić (primo turno)
  Nao Hibino (ultimo turno)
  Anastasija Gasanova (primo turno)

  Jule Niemeier (ultimo turno)
  Irina Maria Bara (ultimo turno)
  Vol'ha Havarcova (ultimo turno)
  Anna-Lena Friedsam (primo turno)
  Caty McNally (secondo turno)
  Ekaterine Gorgodze (secondo turno)
  Kateryna Baindl (secondo turno)
  Rebecca Marino (qualificata)
  Stefanie Vögele (qualificata)
  Lucia Bronzetti (qualificata)
  Katie Boulter (primo turno)
  Mai Hontama (ultimo turno)
  Francesca Jones (primo turno, ritirata)
  Arina Rodionova (secondo turno)
  Darija Snihur (secondo turno)
  Anna Blinkova (primo turno)

Qualificate 

  Katie Volynets
  Martina Trevisan
  Caroline Dolehide
  Hailey Baptiste
  Viktorija Tomova
  Lesja Curenko
  Emina Bektas
  Rebecca Marino

  Jang Su-jeong
  Arianne Hartono
  Harriet Dart
  Stefanie Vögele
  Zheng Qinwen
  Cristina Bucșa
  Lucia Bronzetti
  Viktória Kužmová

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2022